Nota, musicalment és un tipus de so, un esdeveniment d'una obra o un signe de la notació.
 Nota, tipogràficament és una cadena de text situada a la part inferior d'una pàgina.